Elizabeth FitzAlan (nacida de Bohun), condesa de Arundel y condesa de Surrey (h. 1350-3 de abril de 1385), fue miembro de la familia anglonormanda de Bohun, que ejerció gran poder en las Marcas Galesas y en el gobierno inglés. Fue la primera esposa de Richard FitzAlan, un poderoso noble y comandante militar inglés durante los reinados de Eduardo III y Ricardo II, y fue la madre de siete de sus hijos. Al ser la esposa de uno de los nobles con más influencia del reino, gozó de bastante prestigio y tuvo prioridad sobre la mayoría de las esposas de los demás pares.

Familia y ascendencia 
Lady Elizabeth de Bohun nació alrededor de 1350, y fue la hija de William de Bohun, I conde de Northampton, y de Elizabeth de Badlesmere. Su hermano mayor Humphrey, VII conde de Hereford, se casó con Joan FitzAlan (hermana del XI conde de Arundel), de la que tuvo dos hijas. Elizabeth tuvo un hermanastro, Roger Mortimer, II conde de March, del primer marido de su madre, sir Edmund Mortimer.

Sus abuelos paternos fueron Humphrey de Bohun, IV conde de Hereford, e Isabel de Rhuddlan (hija del rey Eduardo I de Inglaterra y Leonor de Castilla); y sus abuelos maternos fueron Bartholomew de Badlesmere, I barón Badlesmere, y Margaret de Clare.

Tanto la madre como el padre de Elizabeth fallecieron cuando ésta era pequeña: su madre, en 1356, y su padre, en 1360.

Matrimonio y descendencia 
El 28 de septiembre de 1359, por dispensa papal, Elizabeth contrajo nupcias con Richard FitzAlan, que sucedió a su padre en los condados de Arundel y de Surrey al morir éste en 1376. Este matrimonio resultaba particularmente ventajoso, ya que unía las dos familias más poderosas de Inglaterra. La alianza se vio aún más fortalecida con la unión de Humphrey, el hermano de Elizabeth, con Joan, la hermana de FitzAlan.

Al ser la condesa de Arundel, Elizabeth fue una de las mujeres más importantes de Inglaterra, y gozó de bastante prestigio. Después de la reina, las duquesas de Lancaster y York y la condesa de Buckingham, Elizabeth tuvo prioridad sobre las demás damas del reino.

En 1377, en la coronación de Ricardo II, FitzAlan llevó la corona, y ese mismo año le nombraron almirante del sur y del este. Al año siguiente, en 1378, atacó Harfleur, pero los franceses lo repelieron.

FitzAlan se alió con el tío del rey, Thomas de Woodstock, duque de Gloucester, que estaba casado con Eleanor de Bohun, sobrina de FitzAlan y de Elizabeth. Con el tiempo, los dos hombres llegaron a convertirse en miembros del consejo de regencia y constituyeron una férrea y virulenta oposición al rey, algo que resultaría fatal para ambos.

Richard y Elizabeth tuvieron siete hijos:

 Thomas FitzAlan, V conde de Arundel y conde de Surrey KG (13 de octubre de 1381–13 de octubre de 1415), que el 26 de noviembre de 1405 se casó con Beatriz, hija ilegítima del rey Juan I de Portugal y de Inés Pires. El matrimonio no tuvo descendencia.
 Lady Eleanor FitzAlan (h. 1365–1375). El 28 de octubre de 1371, a los seis años de edad, la casaron con Robert de Ufford. Murió sin hijos.
 Lady Elizabeth FitzAlan (1366–8 de julio de 1425). Antes de 1378, se casó con su primer marido, sir William de Montagu; en 1384, con Thomas de Mowbray, I duque de Norfolk, del que tuvo cuatro hijos; antes del 19 de agosto de 1401, con sir Robert Goushill, del que tuvo dos hijas; y antes de 1411, con sir Gerard Afflete. Los duques Howard de Norfolk descienden de su hija Margaret Mowbray, que contrajo matrimonio con sir Robert Howard.
 Lady Joan FitzAlan (1375–14 de noviembre de 1435), que se casó con William de Beauchamp, I barón Bergavenny, del que tuvo un hijo, Richard de Beauchamp, I conde de Worcester; y una hija, Joan de Beauchamp, esposa de James Butler, IV conde de Ormond.
 Lady Alice FitzAlan (1378–antes de octubre de 1415), que antes de marzo de 1392 se casó con John Cherlton, lord Cherlton. Tuvo una aventura con el cardenal Enrique de Beaufort, del que tuvo una hija ilegítima, Jane Beaufort.
 Lady Margaret FitzAlan (1382–después de 1423), que se casó con Rowland Lenthall, de Hampton Court (Herefordshire), del que tuvo dos hijos.
 un hijo FitzAlan (el nombre que se le da es Richard o William).

Fallecimiento 
Elizabeth de Bohun murió el 3 de abril de 1385, a los 35 años de edad, y fue sepultada en Lewes (Sussex). Su marido volvió a casarse con Philippa Mortimer el 15 de agosto de 1390, y tuvo un hijo con ella: John FitzAlan (1394–después de 1397).

El 21 de septiembre de 1397, Richard FitzAlan fue ejecutado por decapitación en Tower Hill (Cheapside, Londres), por haber cometido alta traición contra el rey Ricardo. Sus títulos y propiedades quedaron retenidos hasta octubre de 1400, año en el que le fueron restituidos a su hijo y heredero, Thomas FitzAlan, por el nuevo rey, Enrique IV, que había subido al trono inglés tras deponer a Ricardo en 1399.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Inglesas del siglo XIV
Anglonormandos
Condesas de Inglaterra
Fallecidos en 1385
Nacidos en 1350
Nobles de Inglaterra del siglo XIV